Bekmezci ist der Familienname folgender Personen:

 Kadir Bekmezci (* 1985), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Süleyman Bekmezci (* 1995), türkischer Leichtathlet